hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Pensylwania
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Tennessee
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Teksas
 hrabstwo Fayette (ang. Fayette County) w USA, w stanie Wirginia Zachodnia